

События 
 В январе английский писатель и драматург Генри Филдинг занялся периодикой — выходящим раз в две недели журналом под названием «Ковент-Гарден», который он публиковал под псевдонимом «сэр Александр Дроукансир, КНТ. Цензор Великобритании» до ноября того же года.
 В журнале «Ковент-Гарден» Генри Филдинг бросил вызов «армии с Граб-стрит» и современным писателям периодических ежедневных изданий. Этот конфликт, в конечном итоге, привёл к Бумажной войне 1752—1753 годов (Paper War of 1752—1753).
 Рабочие королевской семьи Бурбонов случайно обнаружили то, что сейчас известно, как Вилла Папирусов (см. Геркуланумские папирусы).
 Общество юристов избрало эссеиста Дэвида Юма хранителем Адвокатской библиотеки (ныне Национальная библиотека Шотландии).
 Впервые в Англии эссе Генри Сент-Джона изданы после смерти автора.
 Начало печататься 15-томное собрание сочинений Диего де Торреса Вильярроэля.

Книги 
 Повесть «Микромегас» Вольтера.
 Труд «Elementa philosophica» Джорджа Беркли.
 «The Adventurer» Джона Хоксуорта.

Пьесы 
 Трагедия «Спасённый Рим» Вольтера.

Родились 
 2 января —
 Францишек Заблоцкий, польский поэт и один из первых польских драматургов (умер в 1821).
 Филип Морен Френо, американский поэт, публицист (умер в 1832).
 3 января — Иоганн Мюллер, швейцарский историк (умер в 1809).
 17 февраля — Фридрих Максимилиан Клингер, немецкий поэт, драматург и романист (умер в 1831).
 7 марта — Карл Фридрих Крамер, немецкий писатель (умер в 1807).
 20 марта — Гавриил Иванович Добрынин, русский писатель-мемуарист (умер в 1824).
 9 мая — Иоганн Антон Лейзевиц, немецкий писатель (умер в 1806).
 10 июня — Тимофей Семёнович Мальгин, российский историк и писатель (умер в 1819).
 13 июня — Фанни Берни, английская писательница (умерла в 1840).
 30 июня — Фёдор Григорьевич Баузе, ректор Московского университета, собиратель старопечатных книг, славяно-русских рукописей (умер в 1812).
 1 июля — Жан-Батист Лешевалье, французский литератор, директор Библиотеки Святой Женевьевы в Париже (умер в 1836).
 6 сентября — Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий, русский поэт (умер в 1828).
 13 сентября — Христина Бенедикта Евгения Науберт, немецкая писательница-романистка (умерла в 1819).
 10 октября — Антуан Бертен, французский поэт (умер в 1790).
 16 октября — Адольф Книгге, немецкий писатель (умер в 1796).
 20 ноября — Томас Чаттертон, английский поэт (умер в 1770).
 25 ноября — Иоганн Фридрих Рейхардт, немецкий композитор и писатель о музыке (умер в 1814).
 1 декабря — Саид Иншалла-хан Инша, индийский урдуязычный поэт и писатель (умер в 1817).
 4 декабря — Анж-Этьен-Ксавье-Пуассон де ля Шабосьер, французский писатель, либреттист и драматург (умер в 1820). 
 15 декабря — Жан-Батист Перес, французский учёный и писатель (умер в 1840).

Без точной даты 
 Александр Михайлович Белосельский-Белозерский, русский писатель, просветитель (умер в 1809).
 Абель Бурья, немецкий писатель о России (умер в 1816).
 Пётр Лукич Вельяминов, русский литератор, переводчик (умер в 1805).
 Григорий Степанович Винский, писатель, мемуарист украинского происхождения (умер в 1819).
 Георг Иоахим Гёшен, немецкий издатель и книготорговец (умер в 1828).
 Тимофей Тимофеевич Захарьин, русский переводчик
 Жанна-Луиза Кампан, французская писательница (умерла в 1822).

Умерли 
 23 марта — Жан Шарль де Фолар, французский военный писатель (род. в 1669).
 28 апреля – Франциск Уден, французский поэт (род. 1673).
 15 июня — Шарль Куапель, французский художник и писатель (род. в 1694).
 21 июня — Франсуа Иньяс Дюно де Шарнаж, французский юрист и историк, автор истории графства Бургундского (род. в 1679).
 17 июля — Даниэль Юслениус, финский латиноязычный писатель (род. в 1676).
 22 сентября — Петер Апор, венгерский писатель, поэт и мемуарист (род. в 1676).
 24 октября — Христиан Фальстер, датский поэт-сатирик (род. в 1690).

Без точной даты 
 Грацио Браччьоли, итальянский поэт и либреттист (род. в 1682).
 Александр Гордон, генерал, автор двухтомной «Истории Петра Великого» (род. в 1669).
 Сэмюэл Кроксолл, английский писатель, переводчик, издатель.
 Михал Френцель, лужицкий поэт (род. в 1667).

Все хронологические списки